W Polsce 
 Grabówki – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Wąwolnica 
 Grabówki – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Grabówki – gromada

 Zobacz też Grabowo, Grabówek, Grabówko